Рома́новка — топоним:

Белоруссия 
 Романовка — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Романовка — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.
 Романовка — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Романовка — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Романовка — деревня в Волковысском районе Гродненской области.

Грузия 
 Романовка — прежнее название села Рачисубани Лагодехского муниципалитета края Кахетия.

Казахстан 
 Романовка — прежнее, до 16 марта 2006 года, название села Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского района Акмолинской области.
 Романовка — прежнее, до 1990-х годов, название села Шиели Мугалжарского района Актюбинской области.
 Романовка — до 2018 года название села Жаксылык в Бородулихинском районе Абайской области.
 Романовка — прежнее, до 1994 года, название села Ажа Кокпектынского района Восточно-Казахстанской области.
 Романовка — прежнее, до 11 апреля 2001 года, название села Маралды Павлодарского района Павлодарской области.

Киргизия 
 Романовка — село в Сокулукском районе Чуйской области.

Китай 
 Романовка — село в Маньчжурии.

Молдавия 
 Романовка — село в Леовском районе.
 Романовка — село в Сынжерейском районе.
 Романовка — село в Унгенском районе.
 Романовка — до 1957 года название города Бессарабка.

Россия 
Алтайский край
 Романовка — посёлок в Рубцовском районе.
 Романовка — село в Бурлинском районе, упразднено в 2001 году.

Амурская область
 Романовка — село в Октябрьском районе.

Башкортостан
 Романовка — деревня, Бирский район.
 Романовка — деревня, Давлекановский район.
 Романовка — деревня, Кармаскалинский район.
 Романовка — деревня, Мелеузовский район.
 Романовка — село, Чишминский район.
 Романовка — деревня, Дёмский район Уфы.
 Романовка — прежнее название села Кировское Иглинского района.

Белгородская область
 Романовка — село в Краснояружском районе.

Брянская область
 Романовка — деревня в Дятьковском районе.
 Романовка — деревня в Клетнянском районе.
 Романовка — деревня в Погарском районе.

Бурятия
 Романовка — село в Баунтовском эвенкийском районе.

Волгоградская область
 Романовка — село в Жирновском районе.
 Романовка — село в Ольховском районе.

Воронежская область
 Романовка — посёлок в Аннинском районе

Дагестан
 Романовка — прежнее название села Кирпич-Кутан в Ахвахском районе.
 Романовка — прежнее название села Люксембург в Бабаюртовском районе.

Калужская область
 Романовка — деревня в Людиновском районе.
 Романовка — деревня в Тарусском районе.
 Романовка — деревня в Ульяновском районе.

Красноярский край
 Романовка — село в Идринском районе.
 Романовка — деревня в Нижнеингашском районе.
 Романовка — деревня в Тюхтетском районе.

Курганская область
 Романовка — деревня в Кетовском районе.

Курская область
 Романовка — село в Дмитриевском районе.
 Романовка — деревня в Медвенском районе.

Ленинградская область
 Романовка — посёлок во Всеволожском районе.
 Романовка — деревня в Гатчинском районе.

Мордовия
 Романовка — посёлок в Зубово-Полянском районе.
 Романовка — деревня в Лямбирском районе.

Московская область
 Романовка — деревня в Каширском районе.
 Романовка — деревня в Коломенском районе.
 Романовка — деревня в Серпуховском районе.

Нижегородская область
 Романовка — село в Лукояновском районе.
 Романовка — деревня в Починковском районе.

Новосибирская область
 Романовка — деревня в Баганском районе.
 Романовка — село в Чистоозёрном районе.

Оренбургская область
 Романовка — село в Пономарёвском районе.
 Романовка — село в Сорочинском районе.
 Романовка — село в Тюльганском районе.
 Романовка — село в Шарлыкском районе.
 Романовка — прежнее название села Ждановка Александровского района.

Приморский край
 Романовка — село в Шкотовском районе.

Ростовская область
 Романовка — село в Сальском районе.

Рязанская область
 Романовка — деревня в Сараевском районе.
 Романовка — деревня в Спасском районе.

Самарская область
 Романовка — село в Хворостянском районе.
 Романовка — посёлок в Шенталинском районе.

Саратовская область
 Романовка — посёлок, центр Романовского района.
 Романовка — село в Фёдоровском районе.

Тамбовская область
 Романовка — посёлок в Инжавинском районе.
 Романовка — деревня в Токарёвском районе.

Томская область
 Романовка — деревня в Томском районе.

Тульская область
 Романовка — деревня в Каменском районе.

Тюменская область
 Романовка — деревня в Омутинском районе, в 2014 году включена в состав деревни Томская.

Челябинская область
 Романовка — село в Саткинском районе.

Ярославская область
 Романовка — деревня в Мышкинском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Романовка — исчезнувшее село в Раздольненском районе.
 Романовка — исчезнувшее село в Кировском районе.

Украина 
Винницкая область
 Романовка — село в Бершадском районе.

Волынская область
 Романовка — село в Иваничевском районе.
 Романовка — село в Луцком районе.

Днепропетровская область
 Романовка — село в Криворожском районе.
 Романовка — село в Синельниковском районе.

Донецкая область
 Романовка — село в Константиновском районе.
 Романовка — село в Марьинском районе.

Житомирская область
 Романовка (быв. Радянское) — село в Бердичевском районе.
 Романовка — село в Брусиловском районе.
 Романовка — село в Новоград-Волынском районе.
 Романовка — село в Попельнянском районе.
 Романовка — село в Романовском районе.

Киевская область
 Романовка (быв. Орджоникидзе) — село в Полесском районе.

Луганская область
 Романовка — село в Белокуракинском районе.

Львовская область
 Романовка — село во Львовском районе.
 Романовка — село в Стрыйском районе.
 Романовка — село в Лопатинской общине Червоноградского района.
 Романовка — село в Сокальской общине Червоноградского района.

Николаевская область
 Романовка — село в Березнеговатском районе.
 Романовка — село в Казанковском районе.

Одесская область
 Романовка — село в Ананьевском районе.
 Романовка — село в Белгород-Днестровском районе.
 Романовка — село в Николаевском районе.
 Романовка — село в Подольском районе.

Полтавская область
 Романовка — село в Глобинском районе.
 Романовка — село в Зеньковском районе.

Тернопольская область
 Романовка — село в Теребовлянском районе.
 Романовка — село в Тернопольском районе.

Харьковская область
 Романовка — село в Зачепиловском районе.

Хмельницкая область
 Романовка — село в Чемеровецком районе.

Черкасская область
 Романовка — село в Тальновском районе.

Другое 
 Романовка (усадьба барона Бистрома, Карла Иванович в Кингисеппе)
 Романовка (платформа)
 Романовка (вулкан)
 Романовка (балка) — балка в Крыму

См. также 
 Малая Романовка
 Большая Романовка
 Борис-Романовка